Fleville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fléville-Lixières, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Fléville, departementet Ardennes i regionen Grand Est,